Friedrich-Hölderlin-Preis ist der Name von zwei Literaturpreisen, die zu Ehren Friedrich Hölderlins gestiftet wurden.

Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg 
Der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg ist ein mit 20.000 Euro dotierter Literaturpreis, der seit 1983 alljährlich am 6. Juni, dem Vorabend des Todestags von Friedrich Hölderlin, oder im Umkreis dieses Datums verliehen wird. Er wurde von der Stadt Bad Homburg vor der Höhe gestiftet und wird aufgrund einer Zustiftung von 100.000 DM der Stiftung Cläre Jannsen jährlich vergeben. Der gleichzeitig vergebene Förderpreis ist mit 7.500 Euro dotiert. 2000 erhielt der Mitinitiator Marcel Reich-Ranicki den Preis. Den Jury-Vorsitz hatte von 2005 bis 2012 der FAZ-Feuilleton-Redakteur und Germanist Jochen Hieber inne.

Hölderlin lebte 1798 bis 1800 sowie von 1804 bis 1806 in Bad Homburg.

Preisträger

Friedrich-Hölderlin-Preis der Universität und der Universitätsstadt Tübingen 
 Der Friedrich-Hölderlin-Preis der Universität und der Universitätsstadt Tübingen ist ein internationaler Nachwuchs-Förderpreis, der seit 1989 im zweijährlichen Rhythmus verliehen wird. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde gemeinsam von Universität und Universitätsstadt Tübingen gestiftet. Mit diesem Preis kann ausgezeichnet werden, wer einen neuen dichterischen Beitrag zur deutschen Sprache geleistet hat oder als Forscher, Schriftsteller, Künstler oder Kritiker dem Werk Friedrich Hölderlins besonders verbunden ist.

Die Jury besteht aus sechs Mitgliedern: je zwei Vertretern der Philosophischen Fakultät der Universität, des  Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Hölderlin-Gesellschaft.

Hölderlin lebte während des Studiums sowie von 1806 bis zum Tod im Jahr 1843 in Tübingen.

 Preisträger
 1989: Theater Lindenhof Melchingen
 1991: Michael Hamburger
 1993: Uwe Kolbe
 1995: Dieter Henrich
 1997: Philippe Jaccottet
 1999: Thomas Rosenlöcher
 2001: György Kurtág
 2003: Marcel Beyer
 2005: Andrea Zanzotto
 2007: Harald Bergmann
 2009: D. E. Sattler
 2011: Jan Wagner
 2013: Peter Brandes
 2015: Herta Müller

Literatur 
 Jürgen Conradi: Der Hölderlinpreis der Stadt Bad Homburg. In: Ingrid Berg (Hrsg.): Heimat Hochtaunus, Frankfurt 1988, ISBN 3-7829-0375-7, S. 434–437.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Friedrich-Hölderlin-Preis Bad Homburg v. d. H.
 Friedrich-Hölderlin-Preis Tübingen

Literaturpreis (Hessen)
Kultur (Bad Homburg vor der Höhe)
Veranstaltung in Tübingen
Friedrich Hölderlin als Namensgeber
Holderlin, Friedrich
Erstverleihung 1983